Александр Михайлович Захариков (9 февраля 1961, Ленинград) — советский футболист, защитник, полузащитник, нападающий. Мастер спорта (1984).

Карьеру начал в Ленинграде, где выступал за «Зенит» (1980—1985), в составе которого стал чемпионом СССР 1984 года. В 1986—1988 играл за ставропольское «Динамо». В 1989 вернулся в Ленинград, где выступал за «Зенит» (1989—1992), «Смену-Сатурн» (1992—1993) и «Динамо» (1997).

Чемпион Китая 1994.

Один из основателей МФК «Динамо» СПб.

Ссылки 
 Статистика на сайте zenit-history.ru
 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Динамо» Ставрополь
Игроки ФК «Сатурн-1991»
Игроки ФК «Шанхай Шеньхуа»
Игроки ФК «Динамо» Санкт-Петербург